Buntrock steht für:
 Buntrock, eine Wanze aus der Familie der Stachelwanzen

Buntrock ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Buntrock (* 1923), deutsche Lyrikerin und Grafikerin
 Barbara Buntrock (* 1982), deutsche Bratschistin
 Fritz Buntrock (1909–1948), deutscher Rapportführer im KZ Auschwitz
 Karl Buntrock (1899–1969), deutscher Kaufmann, Bergsteiger und Funktionär des Deutschen Alpenvereins (DAV) 
 Paul Buntrock (1915–1985), deutscher General der Luftwaffe der Bundeswehr